I9 steht für:
 den IATA-code von Air Italy (2005)
 die Prozessorklasse Intel Core i9, siehe Intel-Core-i-Serie

Abkürzung